Charles Hay ist der Name folgender Personen:

* Charles Hay, 13. Earl of Erroll (1677–1717), schottischer Adliger
 Charles Hay (General) (um 1700–1760), schottischer General und Politiker
 Charles Hay (Politiker) (1843–1924), schotto-kanadischer Politiker
 Charles Hay, 20. Earl of Erroll (1852–1927), schottischer Adliger und Politiker
 Charles Hay (Eishockeyspieler) (1902–1973), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Charles Hay, 16. Earl of Kinnoull (* 1962), schottischer Adliger

Siehe auch:
 Charles Hays
 Charles Hayes